Ráztoky může být:

lidské sídlo na Slovensku
 Ráztoky (Čeladná) – místní část obce Čeladná
 Ráztoky (Hnilčík) – místní část obce Hnilčík
 Ráztoky (Veľké Rovné) – místní část obce Veľké Rovné
 Ráztoky (Zázrivá) – místní část obce Zázrivá
 Ráztoky (Liptovský Mikuláš) – městská část města Liptovský Mikuláš

vodní tok
 Ráztoky (přítok Chlebnického potoka) – potok na Oravě (Chlebnice)
 Ráztoky (přítok Laborce) – levostranný přítok Laborce na Slovensku v okrese Medzilaborce
 Ráztoky (přítok Zázrivky) – potok na Oravě (Zázrivá)
 Ráztoky (přítok Váhu) – potok v Turci
 Milošovský potok – horní tok Milošovského potoka na Kysucích

údolí
 Ráztoky (dolina) – údolí ve východní části Nízkých Tater

Související články 
 Ráztoka